Саркофаг () — гробницы, в которые влагали останки знатных особ в Риме; каменные гробницы из известкового камня, мрамора или базальта у древних египтян, греков и римлян. Также может означать:
 Саркофаг — надгробие в форме каменного гроба; намогильный памятник, имеющий форму гробницы; в более широком смысле — любой архитектурно и художественно оформленный гроб, нередко украшенный росписью, скульптурой.
 Сидонский саркофаг
 Саркофаг супругов
 Саркофаг Юния Басса
 Саркофаг Людовизи
 «Саркофаг Тамерлана»
 Саркофаг царя Ахирама
 Саркофаг папы Юлия II
 Саркофаг (перен.) — герметическое покрытие из прочного материала (железобетон, сталь) объектов, распространяющих своё вредное влияние на окружающую среду.
 Саркофаг — специальный защитный короб (обычно железобетонный), предотвращающий аварийные утечки в грунт из подземного резервуара для хранения химикатов, ядов или нефтепродуктов.
 Укрытие (ЧАЭС) (Саркофаг) — защитное сооружение над разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

Кино 
 Саркофаг в сериале «Звёздные врата: SG-1» — устройство для быстрого лечения и даже воскрешения.
 «Саркофаг» — серия сериала «За гранью возможного».

См. также 
 Тексты Саркофагов